Нен-сюр-Бевро́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 155 км на південь від Парижа, 45 км на південь від Орлеана, 37 км на схід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 521 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1183,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Нен-сюр-Беврон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Нен-сюр-Беврон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер